Книга Иошуи (Иисуса Навина, XIII век до н. э.) — термин, который может относиться к:

 «Книга Иисуса Навина» — первая книга второго отдела еврейского канона «Первые пророки» («Небиим ришоним»); шестая книга библейского Ветхого Завета; повествует о древней довавилонской истории еврейского народа.
 «Самаритянская книга Иисуса Навина» — самаритянская рукопись, текст которой отличается от еврейского по форме и содержанию.